Název Oravcová má více významů:

vrchol
 Oravcová (Nízké Tatry) – vrchol na Slovensku v pohoří Nízké Tatry

vodní tok
 Oravcová (přítok Driečné) – levostranný přítok Driečné na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Oravcová (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Oravcová (přítok Štiavničky) – pravostranný přítok Štiavničky na Slovensku v okrese Brezno

příjmení
 Valburga Chvílová-Oravcová (1929–?) – slovenská politička (KSS/KSČ)

Související články 
 Oravec